Pascual Perez ou Pascual Pérez peut désigner :
 Pascual Perez (1804-1868), photographe espagnol ;
 Pascual Pérez (1926-1977), boxeur anglais ;
 Pascual Pérez (1957-2012), joueur dominicain de baseball.